Ryszard Ostrowski (lekkoatleta) (ur. 1961) – polski lekkoatleta, biegacz, trener biegów
 Ryszard Ostrowski (piłkarz) (ur. 1968) – polski piłkarz, grający na pozycji napastnika
 Ryszard Ostrowski (opozycjonista) – działacz antykomunistycznej Ligi Narodowo-Demokratycznej
 Ryszard Ostrowski – polski samorządowiec, burmistrz Korsz (2006–2021)
 Ryszard Andrzej Ostrowski (ur. 1958) – polski polityk, radca prawny, poseł na Sejm III kadencji

Przypisy